breedkopschorsloper
 donkerbruine schorsloper
 duinschorsloper
 dwarsvlekschorsloper
 geelbruine schorsloper
 grote viervlekschorsloper
 kleine viervlekschorsloper
 kustschorsloper
 langhalsschorsloper
 smalle schorsloper
 tweevlekschorsloper
 zuidelijke schorsloper
 zwartkopschorsloper